Cidinho and Doca (Cidinho e Doca, ou Cidinho & Doca en portugais) est un duo de rap de Rio de Janeiro composé de Sidney da Silva (MC Cidinho) et Marcos Paulo de Jesus Peizoto (MC Doca), deux rappeurs proibidão de premier plan.

Proibidão signifie que la diffusion sur les ondes est interdite par la loi brésilienne parce que semblant faire l'apologie du crime et la promotion de l'usage de drogues et d'armes. Le duo est internationalement connu pour son interprétation de "Rap de armas", une chanson dont Junior e Leonardo est à l'origine. Cette chanson apparaît dans la bande son du film brésilien Troupe d'élite (The Elite Squad en anglais), en 2007.

La chanson illustre l'intrusion quotidienne dans les favelas d'escouade d'élite de la police du Brésil, dans le but de lutter contre le crime et le trafic de drogue. Malgré sa popularité, "Rap das Armas" n'a jamais été diffusée sur les ondes radio brésiliennes et fut retirée de la bande originale deux semaines avant sa mise en vente parce qu'elle est accusée de faire l'éloge des armes à feu et de la désobéissance civile. 

Cidinho and Doca est devenu internationalement très populaire à travers une série de remix de sa chanson "Rap das Armas". Hit au Portugal en 2008, elle devint hit dans toute l'Europe. Un remix réalisé par DJ Quintino atteint la première place du Dutch Singles Chart en  et du Swedish Singles Chart en été 2009.

Albums 

 1995 : Eu Só Quero É Ser Feliz
 1998 : É O Bonde da C.D.D
 2000 : Desarme-se
 2008 : Rap das Armas

Singles 

 1994 : "Rap das Armas" (au Brésil)
 1995 : "Rap da Felicidade" (au Brésil)
 2008 : "Rap das Armas" (en Europe)
 2009 : "Rap das Armas (Lucano Radio Mix)"

Lien externe
Cidinho and Doca MySpace website

Groupe brésilien de hip-hop
Duo musical brésilien